«Ало́ха» ( — любить, сочувствовать, жалеть) — распространённое гавайское слово, которое используется в разных языках для обозначения одновременно:
 приветствие (пожелание добра и мира)
 прощание (пожелание добра и мира)
 пожелание радости и любви.

В культуре 
У Джека Лондона есть рассказ «Алоха Оэ»: с этого слова начинается одноименная гавайская песня.

Название также используется для обозначения традиционной гавайской рубашки.

За пределами Гавайских островов приветствие сделала популярным певица и актриса Бетт Мидлер, которая родом из Гонолулу.

См. также 
 Ave
 Ас-саляму алейкум
 Здравствуйте
 Мабухай
 Шалом алейхем (приветствие)

Примечания 

Приветствия
Культура Гавайев
Гавайский язык